

Скулень () — село у повіті Ясси. Входить до складу комуни Вікторія.

Скулень () — село у Унгенському районі.